W Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych miały służyć dwa typy pancerników, których nazwa pochodziła od okrętu "South Dakota":

 Pancerniki typu South Dakota (1920) – typ sześciu pancerników, które zostały zatwierdzone, ale ich budowa nie została ukończona ze względu na ustalenia traktatu waszyngtońskiego
 Pancerniki typu South Dakota (1939) – typ czterech okrętów, które służyły w trakcie II wojny światowej